In 1996 werd het 92ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 10 maart tot 30 juni. Flamengo won beide toernooien en werd kampioen.

Van 27 januari tot 8 maart werd voorafgaand aan het Campeonato Carioca de Taça Cidade Maravilhosa gespeeld, een verderzetting van het Torneio Municpal, dat voor het laatst in 1951 gehouden werd. Hieraan namen enkel de acht clubs uit Rio deel, Botafogo won deze beker.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1996